Slovo program označuje plán, podle kterého se řídí průběh určité události nebo činnosti. Popisuje jednotlivé části či podmínky, ze kterých se celek skládá (v jakém čase, na jakém místě, v jaké ceně mají proběhnout). Např. parlament má program svého jednání, nebo vláda může přijmout program (projekt) privatizace státního podniku. Programů je řada, mezi nejznámější patří:

 Počítačový program je popis realizace dané úlohy v přesně definované formě vhodné pro provedení počítačem.
 Kulturní program je seznam uměleckých děl či pořadů, které jsou uváděny v divadle, kině, rozhlase nebo televizi. Je často plánován na dlouho dobu dopředu (např. na roční divadelní sezónu) a potenciální zájemci jsou o něm informování formou zvláštních publikací – kulturních programů. I jedno jediné dílo může mít svůj vlastní program. Např. v programu opery je uveden popis uváděného díla, seznam účinkujících umělců, jednotlivých dějství nebo podrobnosti o hudebních skladbách.
 televizní program
 Na vysoké škole je možné studovat v akreditovaných studijních programech (bakalářském, magisterském a doktorském).
 Evropská unie vyhlašuje víceleté rámcové programy (RP) pro výzkum a vývoj a vzdělávací programy.
 V kosmonautice bylo při dobývání vesmíru vyhlášeno mnoho kosmických programů (za všechny jmenujme program Apollo).
 V oblasti  řízení podniku a projektů.
 Volební program je soubor slibů politické strany směrem k voličům.

Externí odkazy